Henry Mitchell kan syfta på bland andra: 

* Henry Mitchell (1784–1856), amerikansk politiker
 Henry Mitchell (1830–1902), amerikansk oceanograf och hydrograf
 Henry L. Mitchell (1831–1903), amerikansk politiker